

Рачини — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Рачини — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства